Hunda bezeichnet:

 ein Fluss im Distrikt Gopalganj, Bangladesch, siehe Hunda (Fluss)
 ein Dorf und Aldeia im Suco Hatugau, Osttimor, siehe Hatugau
 eine Insel der Orkney, Schottland, siehe Hunda (Insel)